Piramide van de zon (Teotihuacán)
 Visočica (Bosnië)